Zawody Pucharu Świata w skokach narciarskich w Niżnym Tagile – zawody w skokach narciarskich przeprowadzane w ramach Pucharu Świata w skokach narciarskich od sezonu 2014/15. Areną zmagań jest skocznia Aist w Niżnym Tagile.

Dotychczas na skoczni w Niżnym Tagile rozegrano 14 konkursów indywidualnych mężczyzn oraz 10 konkursów indywidualnych kobiet. Dwa konkursy mężczyzn miały się także odbyć w 2016, lecz zostały odwołane z powodu braku siatek chroniących przed wiatrem oraz opóźnień w wypłacaniu zawodnikom premii pieniężnych. Zastąpiono je zawodami w Lillehammer.

Podium poszczególnych konkursów PŚ w Niżnym Tagile

Mężczyźni

Kobiety

Statystyka

Mężczyźni

Najwięcej razy na podium w konkursach indywidualnych 
Uwzględnieni zawodnicy, którzy zdobyli minimum dwa miejsca na podium (stan na 21 listopada 2021)

Najwięcej razy na podium według państw 
Stan na 21 listopada 2021

Kobiety

Najwięcej razy na podium w konkursach indywidualnych 
Stan na 27 listopada 2021

Najwięcej razy na podium według państw 
Stan na 27 listopada 2021

Przypisy

Uwagi

Zobacz też 
 Puchar Świata w skokach narciarskich
 Aist

Bibliografia 
 

!